14 Волос Вероники (, HD 108283) — двойная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 266 световых лет (около 81,6 парсека) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +4,95m. Возраст звезды определён как около 459 млн лет.

Характеристики 
Первый компонент — белая звезда спектрального класса A9IVnpSrII, или A9Sr, или A8,5IV, или A5, или F0p. Масса — около 2,514 солнечных, радиус — около 4,873 солнечных, светимость — около 58,486 солнечных. Эффективная температура — около 7142 K.

Второй компонент — коричневый карлик. Масса — около 57,15 юпитерианских. Удалён на 2,034 а.е..

Примечания